Mændenes 20 kilometer kapgang under sommer-OL 2016 i Rio de Janeiro fandt sted den 12. august 2016 på en rute langs stranden Pontal.

Resultat 

20 kilometer kapgang (herrer)